Хиксвил има више значења:
 Хиксвил (Њујорк)
 Хиксвил (Охајо)